Rouille kan syfta på:

Rouille (sås) – en krämig sås
Rouillé, Vienne – en kommun i Frankrike